Malla kan syfta på:

 Malla (Star Wars) – varelser i en Star Wars-film
 Malla (Neapel) – en dynasti i Katmandudalen
 Brudmallor – lokal tradition i samband med lysning, se kryckeståt

Personer
 Malla Rudenschöld (1766–1823), en svensk grevinna och hovdam
 Malla Silfverstolpe (1728–1861), en svensk författare och salongsvärdinna
 Malla Höök (1811-1882), en svensk skådespelare och kurtisan
 Felip de Malla – en president i Katalonien 1425-1428

Geografi

Bolivia 

 Malla (ort i Bolivia), La Paz,

Finland 

 Malla (bergskedja), Lappland, 
 Iso Malla, berg, Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Malla naturreservat – ett naturreservat i Finland vid Treriksröset

Spanien 

 Malla (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Malla (ort i Spanien, Katalonien, Província de Barcelona, lat 41,89, long 2,24),

Organisationer 
 Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, även kallad ASMLA eller MALLA, en arabnationalistisk separatistorganisation i Khuzestan, Iran.

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar